Vester Nebel Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vester Nebel Sogn (Kolding Kommune) 
 Vester Nebel Sogn (Esbjerg Kommune)